Яльцев — фамилия; имеет женскую форму Яльцева.
 Яльцев, Виталий Алексеевич — российский инженер, учёный, конструктор, специалист в области разработки систем подрыва ядерных зарядов.
 .